El Real kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Santa María del Real (ort), Departamento de Olancho,

Mexiko 

 El Real, Veracruz, ort, Catemaco, 
 El Real, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar